Lac Verville peut se référer à:

Toponymes

Lac Verville, ville de La Tuque, Mauricie, Québec. .
Lac Verville, La Doré (municipalité de paroisse), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac Verville (rivière Wapishish), Mont-Valin (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .